Les Chevaliers du ciel (Captains of the Clouds) est un film américain de Michael Curtiz, sorti en 1942.
 Les Chevaliers du ciel est une série télévisée française diffusée à partir de 1967.
 Les Nouveaux Chevaliers du ciel est une série télévisée française diffusée à partir de 1988.
 Les Chevaliers du ciel est un film français de Gérard Pirès, sorti en 2005.
 Les Chevaliers du ciel est une mélodie d'Augusta Holmès composée en 1901.